

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe 
 Bieńkówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Bieńkówka – część wsi Ubiad w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Bieńkówka – część wsi Skawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Bieńkówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Bieńkówka – część wsi Inwałd w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Bieńkówka – część wsi Skawce w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz

Zobacz też 
 Bieniów